Jrarat peut désigner :
 Jrarat, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie ;
 Jrarat, une communauté rurale du marz de Kotayk en Arménie ;
 Jrarat, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie.